Harry Verney peut faire référence à: 

 Harry Verney,  baronnet (1801–1894), homme politique britannique, député de Buckingham à trois reprises entre 1832 et 1885
 Harry Verney,  baronnet (1881–1974), homme politique britannique, député de Buckingham 1910-1918
 Harry Lloyd Verney (1872–1950), courtisan britannique